Strong Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Strong Township (Kansas)
 Strong Township (North Dakota)